Самуилово () — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Стара-Загора. Население составляет 208 человек.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Стара-Загора — Светлин Танчев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Старозагорской области